3/5 kan syfta på:

 ⅗ – tre femtedelar
 3 maj
 5 mars (amerikanskt datumformat)